New Super Mario Bros., een platformspel voor de Nintendo DS
 Nederlands Schip Model Basin, het huidige Maritiem Research Instituut Nederland
 National StrongMan Belgium, de vereniging van Belgische strongman-atleten